En Pologne, Chrząstówek peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Łódź
 Chrząstówek, un village du powiat de Łęczyca,
 Chrząstówek, un village du powiat de Zgierz.